Trecasalesi – abitanti di Sissa Trecasali
Trecasalesi – abitanti di Trecasali